Алексе́й Леони́дович Фо́мкин (30 августа 1969, Москва, СССР — 24 февраля 1996, Владимир, Россия) — советский актёр. Получил известность после съёмок в нескольких выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш» и главной роли в фантастическом художественном фильме для детей «Гостья из будущего».

Биография 
Родился 30 августа 1969 года в Москве. Учился в московской средней школе № 516.

С первого класса занимался в Детском театре кукол при заводе «Динамо», а с третьего — в Театральной студии Дворца культуры ЗИЛа.

7 ноября 1982 года Алексея показали по Центральному телевидению. В прямом эфире показывалось торжественное заседание правительства, посвящённое Дню Октябрьской революции, где с докладом выступал Брежнев (за 3 дня до смерти). После его доклада на сцену вышло несколько пионеров, которые читали стихи, лозунги, пели песни. Среди выступающих был и Алексей.

Тогда же, в 1982 году, Алексей участвовал в московском общегородском конкурсе чтецов, где занял второе место. На конкурсе чтецов его заметил ассистент режиссёра художественного фильма «Чучело» (1983) и предложил поучаствовать в кинопробах. Хотя на пробах Алексей не прошёл и сниматься в «Чучеле» вместо него пригласили другого мальчика, на киностудии им. Горького, где проходили кинопробы, в актёрской базе остались его фотографии.

Через несколько месяцев после кинопроб Алексея неожиданно пригласили сняться в популярном детском юмористическом киножурнале «Ералаш» (первая роль Алексея Фомкина была в выпуске № 36 «Ералаша» — «Аукцион»), где его заметил режиссёр Павел Арсенов и предложил главную роль в художественном фильме «Гостья из будущего».

Параллельно со съёмками в этом прославившем его фильме Алексей продолжал сниматься в короткометражных выпусках «Ералаша».

После завершения съёмок «Гостьи из будущего» Алексей снялся в роли второго плана в телевизионном фильме «Повод» (1986).

В 1986 году окончил школу, но из-за постоянных съёмок аттестат не получил (десять классов окончил со справкой «прослушал»).

В 1987 году снялся в одной из главных ролей в фильме «На своей земле». После этого фильма полгода предложений о съёмках не получал, сильно расстроился и решил пойти в армию.

В военкомате Фомкин был отправлен для прохождения военной службы в город Ангарск. После ухода в армию Алексею начали поступать предложения от режиссёров, но принять их он уже не мог. На этом его кинокарьера закончилась.

После службы в армии Алексей поступил на работу во МХАТ имени Горького, но через три месяца был уволен за систематические прогулы.

После театра он пошёл работать на стройку маляром, но вскоре уволился и оттуда.

Покинул Москву и уехал во Владимирскую область, в небольшую деревню Безводное, где поселился один в пустующем доме.

В деревне он устроился на работу, стал мельником.

Во Владимире Алексей Фомкин познакомился с будущей женой Еленой и после свадьбы переехал к жене из Безводного во Владимир. Алексей с женой злоупотребляли алкоголем.

22 февраля 1996 года Алексея с супругой друзья пригласили в гости на празднование Дня Советской армии.

В ночь с 23 на 24 февраля квартира внезапно загорелась; всем, кроме Алексея, удалось спастись. Во время пожара он спал, поэтому не смог вовремя покинуть квартиру и скончался на 27-м году жизни, задохнувшись дымом.

Похоронен на кладбище «Улыбышево» в 14 км на юго-восток от города Владимира.

В 2012 году на кладбище установлены указатели к могиле Алексея Фомкина.

Фильмография 
  — киножурнал Ералаш (выпуск № 36 — «Аукцион»)
  — киножурнал Ералаш (выпуск № 37 — «Сказка — ложь, да в ней намёк…»)
  1983 — Хозяйка детского дома — один из воспитанников
 1983 — киножурнал Ералаш (выпуск № 40 — «Чудеса в решете»)
  — киножурнал Ералаш (выпуск № 43 — «Одуванчик полевой»)
 1984 — Гостья из будущего — Коля Герасимов / Крыс и Весельчак У в его образе
  — киножурнал Ералаш (выпуск № 49 — «Подсматривать нехорошо»)
 1985 — киножурнал Ералаш (выпуск № 50 — «Давайте говорить друг другу комплименты»)
  — Что такое «Ералаш»? — танцующий
 1986 — Повод — Миша
  — На своей земле — Борька

Примечания

Ссылки 
 Сайт памяти
 Краткая биография на сайте сериала «Гостья из будущего»
 Могила Алексея Фомкина на кладбище «Улыбышево» (Владимир)
 Звезду «Ералаша» похоронили во Владимире, Ю. Борисов, «Медиакратия»
 «Дети-актёры 2», телеканал СТБ (Украина)

Дети-актёры СССР
Погибшие на пожаре
Похороненные на кладбище «Улыбышево»
Дети-актёры киножурнала «Ералаш»